Scott Daniels (né le  à Prince Albert dans la province de Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1986-1987||Blazers de Kamloops ||LHOu ||43||6||4||10||66||-||-||-||-||-
|-
| 1986-1987||Bruins de New Westminster ||LHOu ||19||4||7||11||30||-||-||-||-||-
|-
| 1987-1988||Bruins de New Westminster ||LHOu ||37||6||11||17||157||-||-||-||-||-
|-
| 1987-1988||Pats de Regina ||LHOu ||19||2||3||5||83||-||-||-||-||-
|-
| 1988-1989||Pats de Regina ||LHOu ||64||21||26||47||241||-||-||-||-||-
|-
| 1989-1990||Pats de Regina ||LHOu ||53||28||31||59||171||11||3||5||8||21
|-
| 1990-1991||Indians de Springfield ||LAH ||40||2||6||8||121||-||-||-||-||-
|-
| 1990-1991||Icehawks de Louisville ||ECHL ||9||5||3||8||34||1||0||2||2||0
|-
| 1991-1992||Indians de Springfield ||LAH ||54||7||15||22||213||10||0||0||0||32
|-
| 1992-1993||Whalers de Hartford ||LNH ||1||0||0||0||19||-||-||-||-||-
|-
| 1992-1993||Indians de Springfield ||LAH ||60||11||12||23||181||12||2||7||9||12
|-
| 1993-1994||Indians de Springfield ||LAH ||52||9||11||20||185||6||0||1||1||53
|-
| 1994-1995||Falcons de Springfield ||LAH ||48||9||5||14||277||-||-||-||-||-
|-
| 1994-1995||Whalers de Hartford ||LNH ||12||0||2||2||55||-||-||-||-||-
|-
| 1995-1996||Whalers de Hartford ||LNH ||53||3||4||7||254||-||-||-||-||-
|-
| 1995-1996||Falcons de Springfield ||LAH ||6||4||1||5||17||-||-||-||-||-
|-
| 1996-1997||Flyers de Philadelphie ||LNH ||56||5||3||8||237||-||-||-||-||-
|-
| 1997-1998||Devils du New Jersey ||LNH ||26||0||3||3||102||1||0||0||0||0
|-
| 1998-1999||Devils du New Jersey ||LNH ||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 1998-1999||River Rats d'Albany ||LAH ||13||1||5||6||97||-||-||-||-||-

|149||8||12||20||667||1||0||0||0||0

Références 

Naissance en septembre 1969
Naissance à Prince Albert (Saskatchewan)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Bruins de New Westminster
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Icehawks de Louisville
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany